Guachipas (departement), departement in provincie Salta, Argentinië
Guachipas (Salta), plaats in gelijknamig departement in provincie Salta, Argentinië